Soues, commune française des Hautes-Pyrénées
 Soues, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France